Grecanico – l'insieme degli idiomi di origine greca parlati nelle isole linguistiche storiche della Sicilia e della Bovesia (in Calabria)
 Grecanico – più specificatamente, l'antica parlata greca della Calabria meridionale e della Sicilia.